La Primera División 2019 (conosciuta anche con il nome di Liga FUTVE 2019) è stata la 63ª edizione della massima categoria calcistica venezuelana. La stagione ha preso avvio il 26 gennaio 2019 e si è conclusa il 15 dicembre 2019.

Rispetto alla precedente stagione, il campionato ha visto un aumento delle squadre da 18 a 20.

Formato 
Il campionato è stato diviso in un Torneo Apertura ed un Torneo Clausura, ognuno dei quali con una fase finale. Entrambi i tornei si sono disputati con un girone di sola andata di 19 giornate ed una classifica separata. Le migliori 8 squadre di ogni torneo si sono qualificate per la liguilla (la fase finale) del torneo per definire il suo detentore.

A parte si è costituita una classifica annuale (tabla acumulada) la quale somma i risultati di ogni squadra nellApertura e nel Clausura. Alla fine del Clausura le due ultime squadre della Tabla acumulada sono retrocesse in Segunda División.

Allo scopo di determinare il Campeón Absoluto della stagione, si è disputata una finale con gare di andata e ritorno tra le squadre che hanno vinto il Torneo Apertura e il Torneo Clausura. Se una stessa squadra avesse vinto entrambi i tornei si sarebbe automaticamente proclamata campione.

 Squadre partecipanti 

 Apertura 

 Classifica 

 Risultati 

 Fase finale Apertura (Liguilla) 
Le otto squadre migliori classificate nel Torneo Apertura sono passate alla Liguilla, che prevedeva per ogni scontro partite di andata e ritorno (in caso di parità valeva la regola del "gol fuori casa").

 Quarti di finale 

Il Mineros passa alle semifinali grazie all'aver segnato più gol fuori casa.

Il Zulia passa alle semifinali con il risultato aggregato di 5-3.

L'Estudiantes de Mérida passa alle semifinali con il risultato aggregato di 3-2.

Il Carabobo si qualifica per le semifinali con il risultato aggregato di 3-2.

 Semifinali 

Permanendo il risultato di parità nel punteggio aggregato (0-0) si sono disputati i calci di rigore da cui è uscito vincitore il Mineros, che in tal modo accede alla finale dell'''Apertura.

Grazie alla regola del gol fuori casa, passa in finale l'Estudiantes de Mérida.
 Finale 

Permanendo il risultato aggregato di 0-0 si sono resi necessari i calci di rigore, da cui è uscito vincitore l'Estudiantes de Mérida, che in tal modo si è laureato campione dellApertura.

 Clausura 
 Classifica 

 Risultati 

 Fase finale Clausura (Liguilla) 
Le otto squadre migliori classificate nel Torneo Clausura sono passate alla Liguilla, che prevedeva per ogni scontro partite di andata e ritorno (in caso di parità valeva la regola del "gol fuori casa").

 Quarti di finale 

Il Deportivo La Guaira si è qualificato alle semifinali con il risultato aggregato di 3-1.

Il Deportivo Tachira si è qualificato per le semifinali con il risultato aggregato di 4-2.

Alle semifinali si è qualificato il Deportivo Lara, grazie al risultato aggregato di 7-1.

Stante il risultato aggregato di 3-3, alle semifinali si è qualificato il Caracas grazie alla regola del gol fuori casa.
 Semifinali 

Il Deportivo Tachira si è qualificato alla finale con il risultato aggregato di 3-1.

Il Caracas si è qualificato per la finale con il risultato aggregato di 3-0.
 Finale 

Con il risultato aggregato di 3-3, il Torneo Clausura è stato vinto dal Caracas grazie alla regola del gol fuori casa.
 Super Final 
Tra il vincitore del Torneo Apertura (Estudiantes de Mérida) e il vincitore del Torneo Clausura (Caracas) si è disputata la finale del campionato (con gare di andata e ritorno) per definire il Campeon Absoluto del massimo campionato venezuelano 2019.

Permanendo il risultato di 1-1, sono stati necessari i calci di rigore da cui è uscito vincitore il Caracas, che si è così laureato Campeon Absoluto della stagione 2019.

 Tabla acumulada 
La classifica annuale (tabla acumulada) ha avuto lo scopo sia di determinare le squadre qualificate alle coppe intercontinentali, sia per determinare le squadre retrocesse nella serie inferiore.

Per quanto riguarda le retrocessioni, sono retrocesse nella serie inferiore le ultime due classificate, ovvero l'Estudiantes de Caracas e il Deportivo Anzoátegui.

Per la Coppa Libertadores 2020 si sono qualificate quattro squadre:

 le due finaliste del campionato, ovvero il Caracas (VEN 1) e l'Estudiantes de Mérida (VEN 2);
 le due squadre miglior classificatesi nella tabla acumulada ad esclusione delle finaliste del campionato, ovvero Deportivo Táchira (VEN 3) e Carabobo (VEN 4).

Anche per la Coppa Sudamericana 2020 si sono qualificate quattro squadre:

 la squadra campione della Coppa Venezuela 2019, ovvero lo Zamora (VEN 1);
 la squadra finalista del Torneo Apertura, ovvero il Mineros (VEN 2);
 la squadra miglior classificatasi nel Torneo Clausura non qualificatasi per la Coppa Libertadores 2020, ovvero il Llaneros (VEN 3);
 la squadra miglior classificatasi nella Tabla acumulada'' non qualificatasi né per la Coppa Libertadores 2020, né per la Coppa Sudamericana 2020, ovvero l'Aragua (VEN 4).

Statistiche

Marcatori

Allenatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Primera División (Venezuela)